Toponímia:
 Morales de Campos, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Morales de Toro, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Morales de Rey, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Morales-Sanchez, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Morales de Valverde, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Morales del Vino, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 San Morales, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Adrián González Morales (Madrid, 1988), futbolista espanyol en posició centrecampista 
 Àngel Morales Cuerva (Barcelona, 1975), futbolista català que ocupa la posició de migcampista 
 Ángel Alejandro Morales Santos (Buenos Aires, 1975), futbolista argentí que ocupa la posició de migcampista 
 Bernat Morales i Sanmartín (València, 1864 - 1947), dramaturg, novel·lista, compositor i periodista valencià
 Carmelo Morales, diversos personatges
 Cristóbal de Morales (Sevilla, 1500 - Málaga o Marchena, 1553), compositor del renaixement
 Evo Morales (Orinoca, departament d'Oruro, Bolívia, 1959), dirigent camperol, polític i activista bolivià 
 Francisco Morales Bermúdez Cerruti (Lima, 1921), polític i militar peruà president de fet entre 1975 i 1980
 Francisco Morales Nieva (Valdepeñas, Castella-La Manxa, 1927) dramaturg i escenògraf espanyol 
 Franky Morales (Miami, Florida, 1983), patinador extrem estatunidenc
 Hugo Alberto Morales (Buenos Aires, 1974), futbolista argentí que ocupa la posició de migcampista 
 Jaume Morales Moltó (Altea, 1973), pilotaire mitger d'escala i corda 
 José Luis Morales Martín (Madrid, 1973), futbolista espanyol que ocupava la posició de davanter
 José Miguel Morales Martínez (Barcelona, 1976), futbolista català que ocupa la posició de porter 
 José Ricardo Morales Malva (Màlaga, 1915) dramaturg i assagista valencià 
 Luis de Morales anomenat «El diví Morales» (Badajoz, 1509 - 1586), pintor espanyol d'estil manierista 
 Maximilià Morales Gómez (Barcelona, 1948), polític mallorquí 
 Maximiliano Morales (Granadero Biagorria, Argentina, 1987), futbolista argentí 
 Melesio Morales (Ciutat de Mèxic, 1839 − 1908) compositor mexicà
 Richard Javier Morales Aguirre (Las Piedras, 1975), futbolista uruguaià que ocupava la posició de davanter 
 Rafael Morales Casas (Talavera de la Reina, 1919 - Madrid, 2005), poeta castellà 
 Ignasi de Solà-Morales i Rubió (Barcelona, 1942 - Amsterdam, 2001), arquitecte i professor universitari català 
 Manuel de Solà-Morales i Rubió (Vitòria, 1939), arquitecte i urbanista català
 Manuel Morales Cambra
 Miscel·lània: Epistulae morales ad Lucilium, col·lecció de cent vint-i-quatre cartes morals obra de Sèneca